Polemon (geslacht), een geslacht van slangen

Personen 
Polemon (Latijn Polemo, Oudgrieks: Πολέμων) was een Oudgriekse persoonsnaam.
 Polemon I, koning van Pontus van 37 tot 8 v.Chr.
 Polemon II, koning van Pontus van 38 tot 63 n.Chr.
 Polemon van Athene, platonisch filosoof
 Polemon van Ilium, Grieks geograaf en geschiedschrijver
 Polemon van Laodicea, Grieks redenaar en filosoof, vertegenwoordiger van de tweede sofistiek